Флаг муниципального образования Кры́ловское сельского поселения Крыловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7643.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Крыловского сельского поселения Крыловского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с лазоревой, окаймлённой серебром главой, обременённой сопровождаемым вверху серебряной звездой о восьми лучах лётом того же металла — кресты в ряд: серебряный узкий, лапчато-вырубной на концах, между двумя уширенными золотыми; и позади серебряного креста — два отходящих от его середины выгнутых вправо золотых колоса, один над другим, опрокинутым».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Административным центром Крыловского сельского поселения является станица Крыловская, образованная в 1794 году как Екатерининский курень. Это был один из 40 первых куреней основанных на кубанской земле черноморскими казаками. Название своё он получил в честь императрицы Екатерины II. Позже курень был переименован в станицу Екатериновскую, а с 1961 года в станицу Крыловскую.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Изображение распростёртых крыльев (лёта), аллегорически указывает на современное название поселения и на то, что станица Крыловская является административным центром одноимённого района.

Белая восьмиконечная звезда символизирует вечность, высокие стремления, процветание. Звезда — эмблема счастья и рождества нового.

Белая узкая полоса аллегорически указывает на реку Ея, на берегу которой расположены населённые пункты Крыловского сельского поселения.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, совершенство, чистоту.

Два выгнутых жёлтых колоса, составляющих литеру «Е» аллегорически указывают на первоначальное наименование станицы — Екатериновская.

Изображение пшеничных колосьев также указывает на основу экономического развития сельского поселения — выращиванием зерновых и переработку сельскохозяйственной продукции.

Узкий белый лапчато-вырубленный на концах крест использован в ордене Святой Екатерины. Данный крест также аллегорически указывает на Свято-Екатерининский храм станицы Крыловской.

Уширенный крест — символ черноморских (запорожских) казаков, основоположников станицы и поселения.

Количество крестов — три, аллегорически указывает на количество населённых пунктов в составе Крыловского сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и достатка.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, жизнь, возрождение, надежду и здоровье, сельское хозяйство, связанное с растениеводством, а также аллегорически указывает на степные просторы.

Примечания